Роберт II (д/н — між 1018 і 1031) — граф Намюра в 1011—1018/1031 роках.

Старший син графа Альберта I і Аделаїди Лотаринзької. Близько 1011 року спадкував Намюр. Невдовзі підтримав родича Ламберта I, графа Лувена, в його протистоянні з Балдериком II де Лооном, єпископом Льєжа, за графство Бруненгеруц (між річками Дейле і Гете). На боці останнього 1013 року виступив Готфрід I, герцог Нижньої Лотарингії. У битві біля Гугарду Ламберт I і Роберт II зазнали поразки.

Невдовзі граф Намюра захопив у полон Германа, графа Вердену, що був братом герцога Готфріда I Нижньолотаринзького. Тим самим він спричинив гнів імператора Генріха II. Завдяки втручанню матері Роберта полоненого було звільнено, а імператор на якийсь час відновив довіру до Роберта II.

Втім намюрський граф не змирився. Він знову вступив у союз з Ламбертом I та Реньє V, графом Ено, проти герцога Нижньої Лотарингії. Але 12 вересня 1015 року у битві при Флорені союзники зазнали ніщивної поразки, при цьому Ламберт  I загинув. 

Останній раз Роберт II згадується в джерелах 1018 року, де йдеться, що імператор Генріх II взяв під контроль абатство Сен-Жан де Флорен, що розташовувалося на його землях. Дата смерті невідома. 1031 року вперше згадано його наступника — брата Альберта II.

Примітки

Джерела 
 Pirenne, Henri (1907). Biographie Nationale de Belgique. Brussels: Académie Royale de Belgique. p. 480.

Графи Намюра
Намюрський дім